Januária Maria Joana Carlota Leopoldina Cândida Francisca Xavier de Paula Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga van Bragança (Rio de Janeiro (Brazilië), 11 maart 1822 – Nice (Frankrijk), 12 maart 1901), infante van Portugal en Brazilië, was de dochter van keizer Peter I van Brazilië.

Januária werd in 1822 geboren als de tweede dochter van keizer Peter I van Brazilië en Leopoldina van Oostenrijk, dochter van keizer Frans II van het Heilige Roomse Rijk.

Huwelijk en kinderen 
Ze trad op 28 april 1844 in Rio de Janeiro in het huwelijk met prins Lodewijk Karel, zoon van Frans I der Beide Siciliën. Uit dit huwelijk werden geboren:

 Lodewijk Maria (Luís Maria) (18 juli 1845 – 27 november 1909), gehuwd met Maria Amalia Bellow-Hamel y Penot
 Maria Isabel (22 juli 1846 – 14 februari 1859)
 Filips Lodewijk (Felipe Luís) (12 augustus 1847 – 9 juli 1922), gehuwd met Flora Böonen
 Germana en doodgeboren tweeling (1848 †)
 Mario Emanuel (24 – 26 januari 1851 †)

Ze stierf op 79-jarige leeftijd.

Galerij 

Huis Bragança
Portugal, J